Александр Батов:
 Батов, Александр Иванович (1923—1992) — участник Великой Отечественной войны, старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Батов, Александр Сергеевич (род. 1979) — российский общественный и политический деятель, секретарь ЦК РКРП-КПСС и ЦК «РОТ-ФРОНТ» по работе с молодёжью.